Cette liste présente les pays triés par volume d'importation d'après le CIA World Factbook.

La liste comprend les 197 états membres de l'ONU ainsi que certains territoires autonomes. Les données sont en dollars américains.

À noter que certains classements différencient les importations de biens et les importations de services.

Classement au 10 juillet 2016

Classement 2014

Notes et références

Voir aussi 

Indicateur économique
Volume d'importation
Pays par volume d'importation